Томе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Томенко, Владимир Иванович (1910—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Томенко, Николай Владимирович (род. 1964) — украинский политический и государственный деятель.
 Томенко, Виктор Петрович (род. 1971) — российский политический и государственный деятель, врио губернатора Алтайского края.